Дони-Вишник (, ) — населенный пункт (деревня) в общине Дервента, который принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина. По результатам югославской переписи населения 1991 года в Дони-Вишнике проживало 704 человека.

Население 
В населении деревни преобладают хорваты.

Национальный состав 
1991 год:
 Сербы — 67 человек (9,51 %)
 Хорваты — 617 человек (87,64 %)
 Югославы — 4 человека (0,56 %)
 Мусульмане — 0 человек (0,00 %)
 Другие — 16 человек (2,27 %)

Примечания 

Населённые пункты Республики Сербской